Heathen (engl. ‚Heide‘, ‚heidnisch‘) steht für
 Heathen, US-amerikanische Metal-Band
 Heathen (Album), Album von David Bowie aus dem Jahr 2002